Jacob Andersen er navnet på flere personer:

 Jacob Andersen (sanger) – en dansk sanger, kendt fra Stjerne for en aften
 Jacob Andersen (percussionist) – en dansk musiker, kendt fra Danseorkestret
 Jacob Andersen (wrestler) – en dansk wrestler
 Jacob Andersen (fodboldspiller) – en fodboldspiller fra bl.a. Skive og Holstebro
 Jacob Andersen (filmskaber) – en dansk ideudvikler, tilrettelægger og klipper,
 Jacob Andersen (sejler) – en dansk sejlsportsmand